La Genétouze ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 La Genétouze (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 La Genétouze (Vendée) im Département Vendée